Трухільйо () — поширене іспанське прізвище та назва кількох географічних об'єктів:

Географічні об'єкти 
 Трухільйо — місто в Венесуелі.
 Трухільйо — місто в Гондурасі.
 Трухільйо (Іспанія) — місто в автономній спільноті Естремадура, Іспанія
 Трухільйо (Перу) — місто в департаменті Ла-Лібертад, Перу
 Трухільйо — штат у Венесуелі.
 Трухільйо-Альто — муніципалітет Пуерто-Рико
 Робледільйо-де-Трухільйо - муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Касерес в складі автономного співтовариства Естремадура.

Персоналії 
 Анхель Трухільйо (1987) — іспанський футболіст.
 Рафаель Трухільйо — диктатор Домініканської Республіки в 1930—1961 роках.
 Роберт Трухільйо — американський музикант, бас-гітарист гурту Metallica
 Сесар Ґавірія Трухільйо — 28-й президент Колумбії
 Хуліан Трухільйо Ларгача — 10-й президент Сполучених Штатів Колумбії
 Чедвік Трухільйо (нар. 1973) — американський астроном, першовідкривач багатьох транснептунових об'єктів.

Посилання